

Patronyme

 Wendell Culley, (1906-1983), est un trompettiste de jazz américain.
 Karl Culley, ( ? - ? ), est un guitariste britannique.

Homonymie
Homonymie de patronyme